Цыденов (варианты: Цеденов, Цэдэнов) — бурятская и калмыцкая фамилия тибетского происхождения (от тибетского слова «Цеден» — Крепкая жизнь).

Известные носители 
 Цыденов, Алексей Самбуевич (род. 1976) — врио Главы Республики Бурятия с 2017 года, замминистра транспорта РФ (2012—2017), руководитель Федеральное агентство железнодорожного транспорта (2011—2012)

 Цыденов, Лубсан-Сандан — (1841, Кижинга — 15 мая 1922, Ново-Николаевск) — бурятский лама тибетской традиции гэлуг. Религиозный лидер, реформатор, политический деятель.

 Цыденов, Даба Ринчинович — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, начальник финансовой службы Северной группы войск (1973—1980).

 Цыденова, Гунсын Аюшеевна (1909—1994) — государственный деятель Бурят-Монгольской АССР, председатель Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР (1941—1947).

 Анастасия Цыденова — (10 июня 1986 года, Иркутск) — телеведущая («Муз-ТВ»), продюсер